Теннер:

 Теннер, Григорий Самойлович (1889—1943) — украинский советский скульптор-портретист.
 Теннер, Джон (1780—1847) — американский мемуарист.
 Теннер, Иеремий Карлович (1836—1903) — российский военный, генерал-лейтенант.
 Теннер, Карл Иванович (1783—1860) — генерал от инфантерии.

См. также 
 Тэннер
 Тэннер, Джон
 Джон Теннер — статья А. С. Пушкина, датируемая сентябрём 1836 года.